Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frederico Gil che ha battuto in finale Benedikt Dorsch 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jérémy Chardy (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Frederico Gil (Campione)
 Michael Berrer (primo turno)

 Serhij Stachovs'kyj (semifinali)
 Kristian Pless (primo turno)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Stéphane Bohli (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2008